Preißel bzw. Preissel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Preißel (Hans-Georg Preissel; * 1943), deutscher Gartenbauwissenschaftler
 Ulrike Preißel (Ulrike Preissel; * 1954), deutsche Autorin von Garten- und Pflanzenbüchern